Бальбін — імператор Стародавнього Риму у квітні-липні 238 року.
 Адан Бальбін — перуанський футболіст.
 Богуслав Бальбін — чеський історик, письменник і педагог.